Le qualificazioni al campionato europeo di calcio femminile Under-17 2016 sono iniziate il 3 ottobre 2015 terminando il 29 marzo 2016. Hanno partecipato a questa prima fase della competizione 46 club. 7 di essi si sono qualificati alla fase finale del Campionato europeo di calcio femminile Under-17 2016 al quale è già qualificata la Bielorussia paese ospitante.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Gruppo I

Gruppo J

Gruppo K

Fase élite 
Vi accedono direttamente Francia e Germania.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Raffronto tra le seconde classificate 
Per determinare la migliore nazionale tra quelle classificatesi seconde nella fase élite che accede alla fase finale del torneo, si tiene conto solo dei risultati ottenuti contro la prima e la terza classificata del proprio girone.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2016